Anot peut faire référence à :

Patronyme 

 Pierre Nicolas Anot (1762-1823), théologien catholique.
 Nicolas Anot (né en 1981), joueur français de volley-ball.